Harpeuna denticulata – gatunek kosarza z podrzędu Laniatores i rodziny Assamiidae. Jedyny znany przedstawiciel monotypowego rodzaju Harpeuna.

Występowanie 
Gatunek został wykazany z Bombaju w Indiach.

Przypisy 

Assamiidae
Kosarze Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1935 roku